Covent Garden (Londen), een wijk in de stad Londen
 Covent Garden (metrostation), een station van de metro van Londen aan de Piccadilly Line
 Royal Opera House het operahuis in de Londense wijk Covent Garden, dat meestal met die naam wordt aangeduid.
 Covent Garden (Brussel) een kantoorgebouw in de Brusselse Noordruimte